2 wzniesienia w Polsce:
 Żółta Góra (76,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Białogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo
 Żółta Góra (174,4 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Biłgorajskiej, położone w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików

2 wzniesienia na świecie:
 Yellow Mountain (2733 m n.p.m.) – góra w Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, w Parku Narodowy Glacier
 Huang Shan (1864 m n.p.m.) – pasmo górskie w Chinach, w prowincji Anhui